Amerikai Egyesült Államok
 Crosby (Észak-Dakota)
 Crosby (Minnesota)
 Crosby (Missouri)
 Crosby (Texas)
 Crosby (Washington)
 Crosby megye, Texas

 Dél-afrikai Köztársaság
 Crosby (Gauteng)

 Egyesült Királyság
 Crosby (Cumbria), Anglia
 Crosby (Merseyside), Anglia
 Crosby (North Yorkshire), Anglia

 Man-sziget
 Crosby (Man-sziget)

Nevek
 Crosby, vezetéknév